De 10 kilometer achtervolging mannen tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op maandag 16 januari 2012. Alle deelnemers aan de sprint plaatsten zich voor dit onderdeel. Ze namen het tijdsverschil op dat onderdeel mee als achterstand op de achtervolging.

De winnaar van de sprint, Cheng Fangming ging als eerste van start met startnummer 1. De Duitser Niklas Homberg, die als zesde van start ging, won het goud.

Uitslag 
* Harden ging als eerste over de streep maar kreeg een tijdstraf van 2 minuten omdat hij was vergeten de strafronde te lopen.

Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Olympische Jeugdwinterspelen
Olympische Jeugdwinterspelen